Het Helschriksel is een straat in het binnenstadskwadrant Q4 in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt van de Lomstraat in westwaartse richting tot aan het Maasschriksel/Lichtenberg, en kruist halverwege de Kwietheuvel.

Herkomst van de naam 
De naam is in twee delen te splitsen, namelijk hel  en schriksel. Hel verwijst naar een helling, wat doet vermoeden dat de straat hoger lag dan het omliggende gebied. Schrikkelen was vroeger een Venloos woord voor "voorbij gaan aan". Het Helschriksel gaat dus voorbij aan een lager gelegen gebied.

Geschiedenis 
De naam Helschriksel komt voor het eerst voor in de Stadsrekeningen van 1353. In die tijd was de spelling nog Schrixel, waarmee zowel deze straat als het Maasschriksel werd bedoeld.

Op de zuidwesthoek met het Maasschriksel werd in de 15e eeuw de Sint-Jacobskerk gebouwd. Op de hoek ertegenover (Helschriksel/Lichtenberg) lag lange tijd het armenkerkhof. Aan de straat lag de armenschool, die aanvankelijk in 1831 werd gesticht in het Ald Weishoès. Deze school werd in 1883 gesloten.

Huidige situatie 
Behalve de monumentale Sint-Jacobskerk, die is verbouwd tot kantoorruimte voor startende kleine ondernemers, zijn bijna alle panden gesloopt en vindt er sinds 2009 nieuwbouw plaats in het kader van stadsvernieuwing.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)

Externe link 
 Helschriksel op website Q4

Straat in Venlo binnenstad